1919/20 was het 9de seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de NÖFV (Niederösterreichische Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan.

Wiener 1. Klasse 
De strijd om de titel ging tussen Rapid en de Amateure, net voor de laatste speeldag hadden de Amateure één punt voorsprong op Rapid. Op de laatste speeldag speelden de Amateure gelijk tegen Wiener Sport-Club terwijl Rapid met 4-0 won van Wacker Wien en zo voor de zesde keer landskampioen werd.

Topschutters
 21 goals: Josif Uridil (Rapid), Winkler (Rudolfshügel)
 20 goals: Franz Hansl (Amateure)
 18 goals: Gustav Wieser (Rapid)
 17 goals: Kalman Konrad (Amateure)
 15 goals: H. Kanhäuser (Wiener Sport-Club)
 14 goals: Ferdinand Frithum (Vienna)
 12 goals: Eduard Bauer (Rapid)
 10 goals: Karl Wondrak (Rapid), Karl Jiszda (FAC)
 8 goals: Josef Wana (WAC, Wacker)
 7 goals: Götz I (Simmering), Viktor Hierländer (FAC), Wilhelm Morocutti (Amateure), Ferdinand Swatosch (Simmering), Wölfl (WAF)
 6 goals: Richard Kuthan (Rapid), Schöbinger (WAF)

Kampioenenploeg: Baron, Eduard Bauer, Josef Brandstetter, Vincenz Dittrich, Leopold Grundwald, Engelbert Klein, August Kraupar, Heinrich "Krczal" Körner), Richard Kuthan, Leopold Nitsch, Putzi I, Putzi II, Gustav Putzendopler, Karl Putzendopler, Franz Rölle, Rudolf Rupetz, Franz Schedivy, Sittler, Friedrich Stach, Tomsche, Josef Uridil, Gustav Wieser, Karl Windrak
Trainer: Dionys Schönecker

Wiener 2. Klasse A 

(K) = verdedigend kampioen, (P) = Promovendus, (D) = degradant

Promovendi uit Wiener 2. Klasse B 
 Rennweger SV 1901
 SC Baumgarten

Landesligen

Niederösterreich 
De kampioen van Niederösterreich is niet bekend. Er waren twee groepen, noord en zuid, enkel van de zuid groep zijn de uitslagen tot na zes speeldagen bekend.

SK Fischamend trok zich terug, alle wedstrijden werden geannuleerd.

Oberösterreich 
Het kampioenschap werd ongeldig verklaard nadat Steyr niet spelers gebruikte die niet zouden mogen spelen. Hierop kwam een klacht van de tegenpartij.

Oostenrijks voetbalseizoen